Qasigiaqarfia bezeichnet:
 Qasigiaqarfia (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qasigiaqarfia (Bucht, Kangerlussuatsiaq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qasigiaqarfia (Bucht, Sarfat), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qasigiaqarfia (Bucht, Simiutaq, östlich), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qasigiaqarfia (Bucht, Simiutaq, südlich), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qasigiaqarfia (Bucht, Simiutaq, westlich), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qasigiaqarfia (Bucht, Itilliannguup Nunaa), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qasigiaqarfia (Bucht, Kangerluarsoruseq) (Sydhavnen), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qasigiaqarfia (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland